El nombre El Capitán puede referirse a:

 Capitán América, personaje de cómic creado por Jack Kirby y Joe Simon perteneciente a Marvel Comics.
 El Capitán, formación rocosa en el estado de California, en los Estados Unidos de América.
 El Capitán (Texas), pico del estado de Texas, en los Estados Unidos de América.